Serrano se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mirian A. Da Silva Serrano
 Felicisimo B. Serrano